Il singolare  del Guzzini Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Fabrice Martin era il detentore del titolo, ma ha perso in finale conto Simone Bolelli 6–3, 6–2.

Teste di serie

 Malek Jaziri (secondo turno)
 Karol Beck (primo turno)
 Florent Serra (quarti di finale)
 Simone Bolelli (Campione)

  Peter Polansky (secondo turno)
  Adrián Menéndez Maceiras (quarti di finale)
  Kenny de Schepper (semifinali)
  Gianluca Naso (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Guzzini Challenger 2012